Грађански рат у Србији (1331)
 Партизанско-четнички сукоб